Hrvatska:
 Bijele Vode (Glina) gradsko naselje Gline

BiH:
 Bijele Vode (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Bijele Vode (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica